Rosmalen (gemeente), de voormalige gemeente Rosmalen.
 Rosmalen (plaats), de hoofdplaats in bovengenoemde voormalige gemeente, nu deel uitmakend van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Overige onderwerpen die ook met Rosmalen beginnen: 

 Rosmalens, het dialect dat in Rosmalen wordt gesproken.
 Rosmalens Belang, een politieke partij in de gemeente 's-Hertogenbosch.
 Rosmalen Noord, een stadsdeel in het dorp Rosmalen.
 Rosmalen Zuid, een stadsdeel in het dorp Rosmalen.
 Rosmalense Plas, een meer in Rosmalen.

Op gebied met sport, met de naam Rosmalen prominent in de naam:

 MHC Rosmalen, een hockeyvereniging in Rosmalen.
 OJC Rosmalen, een voetbalvereniging in Rosmalen.
 OJC Rosmalen, een turnvereniging in Rosmalen.
 ATP-toernooi van Rosmalen (tennis).
 WTA-toernooi van Rosmalen (tennis).